Асманов — фамилия; имеет женскую форму Асманова.
 Асманов, Александр Владимирович (1924—1943) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Асманов, Яков Фёдорович (1914—1986) — бригадир слесарей-сборщиков Горьковского завода фрезерных станков, Герой Социалистического Труда.
 Примечания